Інкремент (, ) - 
 1. У фізичній хімії — складова частина фізичної чи хімічної величини, що припадає на окремий атом чи групу атомів. 
 2. В  аналізі — окрема  порція  матеріалу,  відібрана  однією операцією пристрою для відбору проб (пробовідбірника).

Література 
 Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Хімічна термінологія